Erster in der Saison 1988/89 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Bayern München führte seit dem fünften Spieltag die Tabelle an, zweimal unterbrochen von KFC Uerdingen 05 nach dem 6. und vom VfB Stuttgart nach dem 10. Spieltag. Als einzige ernstzunehmende Konkurrenz im Laufe der Saison erwies sich der 1. FC Köln, der unter Trainer Christoph Daum seine beste Saison seit der Meisterschaft 1977/78 spielte und nach dem 29. Spieltag bis auf einen Punkt an die Bayern herankam. Dies erfolgte nach einer 0:2-Niederlage der Münchner bei den Stuttgarter Kickers. Köln schlug Dortmund 2:0. Danach vergrößerte sich der Vorsprung wieder. Köln spielte nur 2:2 in Hannover, Bayern gewann knapp gegen St. Pauli. Das Duell zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln war in dieser Saison geprägt von der verbalen Auseinandersetzung zwischen den Trainern Christoph Daum und Jupp Heynckes auf Seiten des FC Bayern. Am 20. Mai kam es zu einer Auseinandersetzung im Aktuellen Sportstudio zwischen Daum, Heynckes und Uli Hoeneß. Hoeneß kündigte an, dass Daums Weg am 25. Mai zu Ende sei. Am 25. Mai kam es dann zu einem richtigen Endspiel in Köln. Bis zur 80. Minute stand es 1:1. Kölns Trainer Daum wollte die Entscheidung und nahm Jürgen Kohler vom Feld. Dessen Gegenspieler Roland Wohlfarth schoss in der Schlussphase zwei Tore und sicherte damit Bayern die Meisterschaft, deren Vorsprung zwei Spieltage vor Saisonende auf fünf Punkte angewachsen war.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.

|-
| colspan="4"  | Eintracht Frankfurt verbleibt in der 1. Bundesliga
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 

Die 17 Tore, die zum Titel "Torschützenkönig" reichten, sind die geringste Anzahl in der Geschichte der Bundesliga. Nur in der Saison 1995/96 konnte Fredi Bobič ebenfalls mit 17 Toren Torschützenkönig werden.

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Schiedsrichter

Kader

Einzelnachweise

Weblinks 
 Artikel und Filmbericht zum Duell zwischen Christoph Daum und Uli Hoeneß

1988/89
Fußballsaison 1988/89